Cork East is een kiesdistrict in de Republiek Ierland voor de verkiezingen van Dáil Éireann, het lagerhuis van het Ierse parlement. Het district omvat het landelijke gebied in het noordoosten van het graafschap Cork. Het district werd voor het eerst ingesteld in 1923. Nadat het in 1937 was opgeheven heeft het tussen 1948 en 1961 een tweede leven gehad. Sinds 1981 bestaat het voor de derde keer. Het district kiest 4 leden voor de Dáil.

In 2007 woonden er 84.354 kiesgerechtigden, die 4 leden voor de Dáil konden kiezen.

De verdeling van de zetels over de partijen bleef gelijk, de enige wijziging was dat de aftredend TD van Labour wordt opgevolgd door zijn zoon, die de zetel voor Labour nipt wist te behouden. Daarnaast behield Fianna Fáil 2 zetels en Fine Gael hield 1 zetel.

Referendum
Bij het abortusreferendum in 2018 stemde in het kiesdistrict 64,1% van de opgekomen kiezers voor afschaffing van het abortusverbod in de grondwet.

Externe link

De uitslag in 2007

County Cork
Kiesdistrict in Ierland